Le mot casse se retrouve dans divers domaines :
 En typographie, la casse est un casier où l'on range les caractères en plomb ; par extension c'est l'alternative entre capitale (ou majuscule) et minuscule.
 Au cinéma :
 Le Casse est un film français d'Henri Verneuil (1971),
 Le Casse est un film français de Nadège Trebal (2014) ;
 En informatique, la casse désigne le fait de distinguer les lettres capitales des lettres minuscules.
 En cuisine, la casse est l'épice tirée de l'écorce du cannelier de Chine.
 En botanique, la casse désigne les plantes du genre Cassia, de la famille des fabacées.
 En botanique, la casse fétide désigne les plantes de l'espèce senna obtusifolia, de la famille des fabacées.
 En œnologie, la casse est une altération irréversible du vin.
 En automobile, une casse est un lieu où les épaves de voitures sont entreposées, attendant une éventuelle réutilisation en tant que pièces détachées d'occasion.
 En arts martiaux, les techniques de casse visent à la destruction de matériaux (briques, planches).

Patronyme 

 Aurélie Casse (1986-), journaliste-présentatrice française ; 
 Germain Casse (1837-1900), député de la Guadeloupe (1873-1876), député de la Seine (1876-1889) ;
 Germaine Casse (1881-1967), peintre française, fille de Germain Casse ;
 Jean-Baptiste de Casse (1790-1863), homme politique français ;
 Matthias Casse (1997-), judoka belge ;
 Mattia Casse (1990-), skieur alpin italien ;
 Robin Casse (1999-), gymnaste acrobatique belge ;
 Simon Casse (1991), pentathlonien français ;
 Vincent Casse (1994-), gymnaste acrobatique belge.

Voir aussi 
 
 
 
 casseur